Соревнования в плавании на 400 метров комплексным плаванием (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 1 апреля 2007 года.

Отборочные заплывы начались 1 апреля в 10:00 по местному времени (UTC+10). Финал проводился в тот же день в 19:26.

Медалисты

Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы
Результаты Уссамы Меллули из Туниса были аннулированы через пять месяцев после завершения чемпионата Спортивным арбитражным судом в Лозанне, а сам он — дисквалифицирован на полтора года за применение допинга — амфетамина.

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка
Результаты 

400 м, комплексное плавание, мужчины